Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2008 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (21 — 23 сентября)

Сербия — Австралия

Австрия — Бразилия

Перу — Белоруссия

Израиль — Чили

Великобритания — Хорватия

Чехия — Швейцария

Япония — Румыния

Словакия — Южная Корея

Итог 
Место в Мировой группе 2008 года обеспечили себе сборные Сербии, Австрии, Перу, Израиля, Великобритании, Чехии, Румынии и Южной Кореи.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2